

Geografia 
General Cabrera — município da província de Córdova, Argentina
Ladislao Cabrera (província) — da Bolívia

Espanha 
Arquipélago de Cabrera — arquipélago e parque nacional das Ilhas Baleares
Ilha de Cabrera — maior ilha do arquipélago homónimo

Municípios
Cabrera d'Anoia —  da província de Barcelona
Cabrera de Mar — da província de Barcelona
La Cabrera — da Comunidade de Madrid
Castrillo de Cabrera — da província de Leão

Municípios da República Dominicana 
Cabrera (República Dominicana)
Loma de Cabrera

Pessoas 
Miguel Cabrera (1695–1768) — pintor mexicano
Leandro Cabrera (n. 1991) — futebolista uruguaio

Autores de nomes científicos 
Ángel Cabrera (1908–1999) — ou A.Cabrera; zoólogo e paleontólogo espanhol-argentino
Ángel Lulio Cabrera (1908–1999) — ou Cabrera;  filho do anterior; botânico e fitogeógrafo argentino

Outros usos 
 Axonopus — género botânico
2997 Cabrera — asteroide 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos